Aranea punctata est un synonyme attribué à deux espèces d'araignées :
 Aranea punctata De Geer, 1778 est synonyme de Steatoda bipunctata (Linnaeus, 1758)
 Aranea punctata Olivier, 1789 nec De Geer, 1778 est synonyme de Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757)

Synonyme d'espèce d'araignées (nom scientifique)
Theridiidae
Salticidae